Міжконтинентальний кубок з футболу 1995 — 34-й розіграш Міжконтинентального кубка. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 1994—1995 нідерландський «Аякс» та переможець Кубка Лібертадорес 1995 бразильський «Греміо». Гра відбулася на стадіоні Національному стадіоні у Токіо 28 листопада 1995 року. За підсумками гри титул володаря Міжконтинентального кубка вдруге за свою історію здобув «Аякс».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 1994—1995
 Кубок Лібертадорес 1995

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 1995 на rsssf  
 Міжконтинентальний кубок 1995 на transfermarkt 

1995 у футболі
1995
Футбольні змагання у Токіо
Листопад 1995